Sancé peut désigner :
Sancé, la commune du département de Kayao au Burkina Faso
Sancé, la commune du département de Tikaré au Burkina Faso
Sancé, la commune de Saône-et-Loire en France